Уильям Франклин (Билл) Талберт 3-й (; 4 сентября 1918, Цинциннати — 28 февраля 1999, Нью-Йорк) — американский теннисист-любитель, теннисный тренер, администратор и бизнесмен, третья ракетка мира в 1949 году. Восьмикратный чемпион США в мужском и смешанном парном разряде, чемпион Франции (1950) в мужском парном разряде, двукратный финалист чемпионата США в одиночном разряде. Со сборной США — трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса, капитан с 1952 по 1957 год. Автор учебников теннисной игры, директор Открытого чемпионата США в 1970-е и 1980-е годы. Член Международного зала теннисной славы с 1967 года.

Игровая карьера 
Билл Талберт, уроженец Огайо, занимался теннисом несмотря на сахарный диабет, диагностированный у него в 10-летнем возрасте. В 1936 году, ещё во время учёбы в школе, он выиграл чемпионат штата Огайо и продолжал участвовать в соревнованиях в годы учёбы в университете Цинциннати.

Талберт был элегантным игроком и хорошим тактиком, обладавшим красивым ударом с отскока и отлично игравшим у сетки. Особенно хорошо ему удавалась игра в парах на правой стороне корта. В 1940-е годы он по праву считался одним из лучших парных игроков США, с 1942 года регулярно появляясь в финалах чемпионата США как в мужском, так и в смешанном парном разряде и одержав по четыре победы (в смешанных парах — четыре года подряд с Маргарет Осборн). Все четыре своих победы в мужских парах Талберт также одержал с одним и тем же партнёром — Гарднаром Маллоем — в 1942, 1945, 1946 и 1948 годах. Наиболее интригующей была победа в 1946 году, когда Маллой и Талберт по ходу финального матча отыграли семь матч-болов в пятом сете, окончившемся со счётом 20-18. Впоследствии Талберт был одним из самых настойчивых сторонников введения тай-брейка в пятом сете, добившись его внедрения на Открытом чемпионате США в 1970 году.

Талберт ещё по два раза проигрывал в финалах чемпионата США в паре с Маллоем (в 1950 и 1953 годах) и с Осборн, после того, как последняя вернулась на корт после замужества (в 1948 и 1949 годах). Ещё три поражения в финалах чемпионата США в мужском парном разряде Талберт потерпел в 1943, 1944 и 1947 годах с другими партнёрами. Он также дважды играл в финале чемпионата США в одиночном разряде — в 1944 и 1945 годах, оба раза проиграв Фрэнку Паркеру. Ему трижды удавалось завоевать чемпионский титул в дополнительных чемпионатах США — в 1945 году на грунтовых кортах, а в 1948 и 1951 годах — в помещениях. В 1950 году Талберт единственный раз принял участие в чемпионате Франции, выиграв турнир в мужском парном разряде и проиграв в финале смешанных пар и в полуфинале в одиночном разряде. Партнёром Талберта в мужских парах был его 20-летний ученик, будущая первая ракетка мира Тони Траберт.

Талберт входил в десятку сильнейших теннисистов США, ежегодно составляемую Ассоциацией тенниса Соединённых Штатов, 13 раз между 1941 и 1954 годами, в 1944 и 1945 годах занимая в ней второе место. В аналогичной мировой иерархии, составляемой обозревателями газеты Daily Telegraph, он появлялся в 1949 и 1950 годах (в 1959 году — на третьем месте). Шесть лет он выступал за сборную США в Кубке Дэвиса, выиграв для неё восемь встреч из десяти и завоевав с ней этот трофей в 1946, 1948 и 1949 годах (из них в финальном матче играл дважды, в том числе в 1948 году, когда в паре с Маллоем они принесли американской команде победное очко в матче со сборной Австралии). В последние годы выступлений за сборную — в 1952 и 1953 годах — Талберт уже был её капитаном.

Финалы центральных турниров за карьеру

Дальнейшая карьера 
По окончании игровой карьеры Билл Талберт оставался капитаном сборной США до 1957 года, завоевав с ней Кубок Дэвиса в 1954 году. В соавторстве с Брюсом Олдом он издал два учебника теннисной игры — «Игра в теннис в одиночном разряде» и «Игра в теннис в парах», а также книгу по истории чемпионатов США «Теннис глазами наблюдателя» (с Питом Ахстелмом) и автобиографию «Играть, чтобы жить».

В 1964 году Талберт ушёл в бизнес, став исполнительным вице-президентом Американской банкнотной компании, работу в которой он продолжал до самого конца жизни. С 1971 по 1975 и с 1978 по 1987 год он одновременно был турнирным директором Открытого чемпионата США по теннису, в этом качестве запомнившись несколькими смелыми решениями. Именно Талберт уже в 1971 году настоял, чтобы матчи 17-летней Крис Эверт проводились на центральном корте, и именно он отменил решение судьи, дисквалифицировавшего Илие Настасе в его скандальном матче против Джона Макинроя в 1979 году. При нём состоялся перенос соревнований Открытого чемпионата США со стадиона в Форест-Хилс во Флашинг-Медоус.

В 1967 году имя Билла Талберта было включено в списки Национального (позже Международного) зала теннисной славы. С 1987 года Ассоциация тенниса Соединённых Штатов вручает приз, носящий его имя, игрокам-юниорам, демонстрирующим честную игру и верность спортивным традициям. С годами здоровье Талберта ухудшилось, он перенёс переломы плеча и таза, а в 1992 году, после того, как стал жертвой ограбления в аэропорту «Ла Гуардия», вынужден был сделать операцию по протезированию бедра. Он умер в начале 1999 года, оставив после себя двух детей от покойной жены — Нэнси Пайк, модели и редактора журналов Vogue и Life.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография на сайте Международного зала теннисной славы 
 

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисные тренеры США
Теннисные функционеры
Члены Международного зала теннисной славы
Предприниматели США